Нуає́ль-Годо́, Нуаєль-Ґодо () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на північ від Парижа, 25 км на південь від Лілля, 22 км на північний схід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2012 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5076,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Нуаєль-Годо на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Нуаєль-Годо
 [ Розташування муніципалітету Нуаєль-Годо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале